Хануноо () — блок стандарта Юникод, содержащий знаки письма хануноо, испольуемого для записи одноимённого языка.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | ХанунооОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+172x
| title="U+1720: HANUNOO LETTER A" | 
| title="U+1721: HANUNOO LETTER I" | 
| title="U+1722: HANUNOO LETTER U" | 
| title="U+1723: HANUNOO LETTER KA" | 
| title="U+1724: HANUNOO LETTER GA" | 
| title="U+1725: HANUNOO LETTER NGA" | 
| title="U+1726: HANUNOO LETTER TA" | 
| title="U+1727: HANUNOO LETTER DA" | 
| title="U+1728: HANUNOO LETTER NA" | 
| title="U+1729: HANUNOO LETTER PA" | 
| title="U+172A: HANUNOO LETTER BA" | 
| title="U+172B: HANUNOO LETTER MA" | 
| title="U+172C: HANUNOO LETTER YA" | 
| title="U+172D: HANUNOO LETTER RA" | 
| title="U+172E: HANUNOO LETTER LA" | 
| title="U+172F: HANUNOO LETTER WA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+173x
| title="U+1730: HANUNOO LETTER SA" | 
| title="U+1731: HANUNOO LETTER HA" | 
| title="U+1732: HANUNOO VOWEL SIGN I" | 
| title="U+1733: HANUNOO VOWEL SIGN U" | 
| title="U+1734: HANUNOO SIGN PAMUDPOD" | 
| title="U+1735: PHILIPPINE SINGLE PUNCTUATION" | 
| title="U+1736: PHILIPPINE DOUBLE PUNCTUATION" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания